

Geografia
Cerea, comune italiano della provincia di Verona
Cerea, città dell'antica Grecia ubicata sull'isola di Creta

Sport
Reale Società Canottieri Cerea, il più longevo club remiero d'Italia, fondato a Torino nel 1863

Altro
Cerea, tradizionale saluto piemontese

Note